Karosse steht 
 ursprünglich für eine prächtige Kutsche, siehe Barock#Verkehr und Wagenbaukunst
 heute für ein repräsentatives Luxusauto, siehe Staatskarosse
 umgangssprachlich für eine Karosserie
 für einen Pelzumhang der Ureinwohner des südlichen Afrikas, siehe Karosse (Kleidung)